Il singolare del torneo di tennis WTA Tournament of Champions 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Claudia Kohde Kilsch 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Claudia Kohde Kilsch (finale)
 Manuela Maleeva (secondo turno)
 Bonnie Gadusek (semifinali)

 Kathy Rinaldi (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (quarti di finale)
 Andrea Temesvári (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Tournament of Champions 1986